|}

Die Bahnstrecke Žilina–Bohumín ist eine Hauptbahn in der Slowakei und Tschechien, die ursprünglich als Teil der Kaschau-Oderberger Bahn (KsOd) erbaut und betrieben wurde. Sie beginnt in Žilina und führt führt entlang des Flusses Kysuca durch die Beskiden, überquert am Jablunkapass die Staatsgrenze und führt dann im Mährisch-Schlesischen Industriegebiet parallel zum Fluss Olsa über Třinec und Český Těšín (Teschen) nach Bohumín (Oderberg).

Geschichte 
Siehe auch Hauptartikel: Kaschau-Oderberger Bahn

Der Bau der Strecke begann 1867. Zunächst wurde im Februar 1869 der Abschnitt von Oderberg nach Teschen in Betrieb genommen. Nach finanziellen Schwierigkeiten der vorherigen Betreiber gründete sich ein Konsortium mit dem Namen Kaschau-Oderberger Bahn, das den Bau übernahm und auf der Trasse von Teschen nach Žilina im Januar 1871 den Verkehr aufnehmen konnte. Der rasche Bau ging mit Qualitätsverlusten einher, so dass sich in den ersten Jahren des Betriebes immer wieder Reparaturmaßnahmen erforderlich machten.

Die Bahnlinie war ursprünglich eingleisig angelegt. 1898 wurde der Abschnitt Čadca–Jablunkov (mit Ausnahme des Tunnels am Jablunkapass, der erst 1917 zweigleisig in Betrieb ging) zweigleisig fertiggestellt. 1907 folgte die Teilstrecke Jablunkov-Teschen, 1915 Teschen–Oderberg sowie Čadca–Žilina. Seit 1963/64 ist die Strecke elektrifiziert.

In den 1960er Jahren erfolgte eine Streckenverlegung. Dabei wurde eine neue Trasse zwischen Louky nad Olší und Dětmarovice – das an der Bahnlinie Bohumín–Kraków liegt – errichtet. Die vorher genutzte Strecke von Louky nad Olší nach Bohumín dient seitdem nur noch dem Güterverkehr.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) und die České dráhy (ČD) über.

In den Jahren 2021 bis 2022 ist die Ausrüstung der Strecke von der Staatsgrenze bis Bohumín mit dem europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS vorgesehen.

Streckenverlauf 
Die Bahnstrecke verlässt den Bahnhof Žilina nordwärts über die Waag in das Tal der Kysuca hinein, dem sie bis Svrčinovec folgt, wo die Bahnlinie in einem Seitental den Anstieg zum Jablunkapass in Angriff nimmt. Nach Passieren der tschechischen Staatsgrenze wird die Passhöhe untertunnelt und im Tal der Lomna, dann (ab Jablunkov) der Olsa über Český Těšín und Karviná nach Bohumin gelangt.

Heutiger Zustand 
Die Bahnstrecke gehört zu den wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen der Slowakei und Tschechien (neben der im Zwei-Stunden-Takt bedienten Bahnstrecke Púchov–Horní Lideč am Lissapass). Auf ihr verkehren viele Fernzüge zwischen Tschechien (teilweise durchgebunden von/bis Prag) einerseits und der mittleren und östlichen Slowakei andererseits in einem ungenauen Ein- bis Drei-Stunden-Takt. Außerdem wird sie täglich von mehreren Nahverkehrszügen befahren, die von Žilina ausgehend meist in Čadca, von Bohumín beginnend in Jablunkov enden. Von großer Bedeutung ist der Güterverkehr.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 Einzelheiten zur Strecke (tschechisch)
  (tschechisch)

ZilinaBohumin
ZilinaBohumin
Bohumín